HPP est un sigle qui peut désigner :
 hémorragie du post-partum, une hémorragie d'origine utérine, survenant dans les 24 heures suivant l'accouchement ;
 Human proteome project (en français, projet protéome humain), un projet international d'étude des protéines issues de la traduction du génome humain.
 Hypothèse des Petites Perturbations, en mécanique des milieux continus

Voir aussi 
 Mercedes AMG HPP (où HPP signifie High Performance Powertrains), un motoriste anglais, appartenant au groupe allemand Daimler AG
 Acide para-hydroxyphénylpyruvique ou p-HPP, un intermédiaire du métabolisme de la phénylalanine